Alphonse Bory (1838-1891), Zwitsers notaris en politicus en voorzitter van de Kantonsraad
 Bory (Tsjechië), een gemeente in Tsjechië
 Bory (Slowakije), een gemeente in Slowakije